Mount Beazley kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Beazley, Västantarktis, 
 Stonethrow Ridge (även Monte Beazley), Sydshetlandsöarna, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar